Лешерн фон Герц(ен)фельд () — род остзейского дворянства:

 
 Иван Карлович Лешерн-фон-Герцфельд (1795—?) — Генерал-майор.
 Лешерн фон Герценфельд, Карл Карлович (1761—1818) — российский государственный и военный деятель.
 Лёшерн фон Гертцфельт, Карл Густав (1667—1704) — шведский морской офицер, участник Северной войны.
 Лешерн фон Герцфельд, Мария Павловна (урождённая Мейнгардт; 1847 — после 1921) — русская революционерка, народница, автор воспоминаний.
 Лешерн фон Герцфельд, Софья Александровна (1842—1898) — русская революционерка, народница.
 Лешерн фон Герцфельд, Фёдор Карлович — полковник; георгиевский кавалер № 8406; 26 ноября 1850, генерал-майор с 25.12.1852